Чемпіонат Польщі з футболу 2001 () — проводився у 2000—2001 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Вісла» (Краків).

Підсумкова таблиця

Результати 
 Гості	        Аміка ГКС Гурнік Дискоб. Легія Одра Погонь Полонія Петро Рух Х. Рух Р. ОКС Шльонськ Відзев Вісла Заглембє
  Господарі
 Аміка                 –   1:1  3:0   2:2    3:2   4:0   1:2    1:0    2:0   2:1     3:0    2:0    0:1    3:1    2:1    1:1
 ГКС                  4:1   –   1:1   1:1    1:0   2:2   0:0    0:0    0:0   1:1     3:0    2:0    1:1    3:1    0:3    0:2
 Гурнік               1:0  0:0   –    1:2    1:0   1:1   1:0    2:1    1:0   4:1     0:1    2:0    2:0    0:2    1:2    1:1
 Дискоболія           1:1  1:0  2:1    –     0:1   1:1   2:1    0:0    1:2   0:2     3:0    1:0    1:2    1:1    0:3    2:0
 Легія                3:0  0:2  1:1   3:1     –    2:0   3:2    1:0    1:1   1:0     3:0    2:1    3:1    0:0    1:2    1:0
 Одра                 2:1  0:0  0:0   2:1    1:5    –    4:0    2:0    4:0   2:1     2:2    2:1    1:1    2:2    0:2    0:1
 Погонь               2:1  1:2  2:1   2:0    1:1   2:1    –     3:4    3:2   3:3     1:0    1:0    2:0    3:0    0:0    1:1
 Полонія              3:0  1:1  0:2   1:1    0:0   1:2   1:2     –     1:0   1:2     2:1    4:1    3:1    3:1    0:2    2:0
 Петро                2:6  0:0  1:0   1:0    1:0   1:2   1:4    0:1     –    3:4     6:3    1:2    2:1    4:1    0:5    1:3
 Рух Х.               3:1  0:0  3:2   4:3    1:4   3:0   0:1    0:3    1:1    –      1:2    4:1    3:1    1:0    2:1    1:2
 Рух Р.               1:2  0:1  3:1   2:1    0:1   0:1   1:0    1:1    2:1   2:3      –     0:0    2:0    1:0    0:2    2:1
 ОКС                  2:1  1:0  1:0   0:0    2:1   3:1   0:1    0:3    1:0   0:0     1:0     –     1:2    1:0    0:3    1:3
 Шльонськ             1:1  0:1  1:0   1:0    1:1   2:2   1:0    0:1    0:1   3:2     1:1    0:1      –    0:0    0:1    2:1
 Відзев               0:1  0:0  1:0   1:2    0:0   4:1   1:0    0:0    3:2   1:0     3:1    1:1    0:3     –     3:0    1:0
 Вісла                4:0  3:1  3:0   1:1    3:3   2:1   1:2    4:0    1:2   2:0     4:0    2:0    2:2    2:2     –     3:0
 Заглембє             3:2  1:0  2:2   1:3    3:1   1:0   0:1    0:1    2:1   0:2     3:1    2:0    1:3    4:2    4:2     –

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 
 Результати на 90minut 

2001
Польща
Польща
2000 у польському спорті
2001 у польському спорті